Noma puede referirse a:

 Noma (enfermedad): rara pero grave enfermedad, ya que produce gangrena facial.
 Noma (restaurante): restaurante danés.
 Noma (cráter): cráter en Marte (planeta).